El término «cachón» puede referirse a:

El caíño tinto, una cepa de uva tinta, autóctona de Galicia, España.
Nombre empleado para denominar a los sepíidos, orden de moluscos cefalópodos, en Cantabria, España.
Río Cachón, un río en la provincia de Cádiz-